Патри́к Лефуло́н (; 6 мая 1958, Мант-ла-Жоли) — французский гребец-байдарочник, выступал за сборную Франции в первой половине 1980-х годов. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, чемпион мира, победитель регат национального и международного значения.

Биография 
Патрик Лефулон родился 6 мая 1958 года в городе Мант-ла-Жоли, департамент Ивелин. Активно заниматься греблей начал в раннем детстве, проходил подготовку в местном спортивном клубе под названием «Мантес».

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в 1980 году, когда попал в основной состав французской национальной сборной и отправился на летние Олимпийские игры в Москву — несмотря на то что Франция формально бойкотировала эту Олимпиаду, Лефулон всё же выступил на ней под нейтральным олимпийским флагом. Он участвовал в зачёте одиночек на пятистах метрах и в зачёте четвёрок на тысяче метрах, в первом случае дошёл только до стадии полуфиналов, во втором случае пробился в финальную стадию и в решающем заезде финишировал шестым.

После московской Олимпиады Лефулон остался в основном составе гребной команды Франции и продолжил принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1982 году он побывал на чемпионате мира в югославском Белграде, откуда привёз награду золотого достоинства, выигранную в двойках на десяти тысячах метров. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе. Вместе с напарником Бернаром Брежоном завоевал здесь серебряную медаль в зачёте двухместных байдарок на дистанции 1000 метров, уступив в финале лишь экипажу из Канады. Вскоре по окончании этих соревнований принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена.

Ссылки 
 
 Патрик Лефулон — медали на крупнейших международных соревнованиях
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007) 

Гребцы на байдарках и каноэ Франции
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1980 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1984 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ